__БЕЗКН__

-{Neoaves}- је клада која се састоји од свих модерних птица (-{Neornithes}- или -{Aves}-) са изузетком -{Paleognathae}- (-{Ratite}- и сродници) и -{Galloanserae}- (патке, кокошке и сродници). Готово 95% од око 10.000 познатих врста савремених птица припада -{Neoaves}-.

Рана диверзификација разних група у оквиру -{Neoaves}- догодила се убрзо након догађаја изумирања на граници креде и палеогена,. Досадашњи покушаји да се разријеше међусобне везе унутар групе резултирали су у много контроверзи и опречних сценарија.

Филогенија 

Једну хипотезу о филогенији савремених птица представили су Прум, Р. О. и сар. (2015) Следећи кладограм илуструје предложене везе, са неким именима таксона који прате Јури, T. и сар. (2013) и Кимбел и сар. 2013.

Референце

Спољашње везе